Photina oder Photine (griech.  die Erleuchtete) steht für:

 Photina, Name der Samariterin, der Jesus am Jakobsbrunnen begegnete, wird als Heilige verehrt
 Photina von Caesarea, eine heilige Jungfrau, die in der orthodoxen Kirche verehrt wird
 einen weiblichen Vornamen, siehe Fotini